Indicatorii sunt substanțe de tip acid sau bazic (de obicei compuși organici)care participă la procese de titrare, în cursul cărora își modifică o proprietate fizică ușor observabilă.
Se clasifică astfel:
 Indicatori de pH
 Indicatori de culoare
 Indicatori de fluorescență
 Indicatori turbidimetrici
 Indicatori de absorbție 
 Indicatori redoxometrici
 Indicatori complexonometrici

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un indicator sunt:
 Să fie solubil în mediul de titrare
 Să fie stabil în condițiile de lucru
 Să fie sensibil-utilizarea sa în cantități cât mai mici (picături)
 Domeniul de viraj să cuprindă pH-ul de echivalență.teoretic pH-ul la punctul de echivalență ar trebui să existe la jumătatea intervalului de viraj a indicatorului.

Chimie analitică